

Cinema
 Sandwich – film con la regia di Anees Bazmee

Cucina 
 Sandwich – tipo particolare di pane imbottito

Giochi 
 Sandwich – gioco enigmistico della famiglia dei rebus

Geografia 
 Regno Unito
 Sandwich – città del Kent
 Isole Sandwich Australi – territorio d'oltremare
 Stati Uniti d'America
 Sandwich – città della Contea di DeKalb, Illinois
 Sandwich – città della Contea di Barnstable, Massachusetts
 Sandwich – città della Contea di Carroll, New Hampshire
 Isole Sandwich – ora Hawaii

Musica 
 Sandwich – gruppo musicale filippino
 Sandwich – singolo degli Ugly Kid Joe del 1995

Tecnologia 
 Pannello sandwich – tipo di struttura in cui uno strato è compreso tra due o più strati

Altro 
 Conte di Sandwich – titolo nobiliare di Pari d'Inghilterra
 Uomo sandwich – persona che va in giro con due cartelli pubblicitari addosso, uno davanti e uno dietro, incernierati nella parte superiore